Fernand De Mont, Belgisch dirigent
 Paul de Mont, Belgisch schrijver en politicus
 Pol de Mont, Belgisch schrijver, dichter, redacteur en Vlaams activist

Nederlandse of Vlaamse achternaam